Jacqueline Kennedy Onassis – soprannominata Jackie O
Jackie O – opera lirica musicata nel 1995 da Michael Daugherty su libretto di Wayne Koestenbaum
Jackie O – pseudonimo di un presentatore radiotelevisivo australiano
Jacki-O – artista femminile hip-hop